Wrecked – film del 2011 diretto da Michael Greenspan, interpretato e prodotto da Adrien Brody
 Wrecked – singolo degli Imagine Dragons del 2021
 Wrecked – serie televisiva statunitense